Dynamische Bindung bezeichnet in der Informatik verschiedene Sachverhalte:

 Binden einer Variable an ihre Ablaufumgebung in dynamischen Sprachen
 Binden von Maschinencode- bzw. Objectcodeteilen zur Laufzeit, siehe Dynamic Link Library (DLL) oder Class loader
 Binden von Methodenaufrufen an polymorph gestaltete Klassen in der objektorientierten Programmierung, siehe Dynamische Bindung